Котлас:

 Котлас — город в России, административный центр Котласского района.
 Котлас (муниципальное образование) — муниципальное образование, включающее город Котлас и ещё 3 населённых пункта.
 Котлас (аэропорт) — аэропорт города Котлас в Архангельской области Российской Федерации.
 Котлас (приток Порши) — река в РФ, протекает в Вологодской области, Архангельской области.